Серёгин, Виктор:

 Серёгин, Виктор Васильевич (1944—1992) — Национальный герой Азербайджана.
 Серёгин, Виктор Николаевич — российский экономист, профессор.